

Pessoas 
 Gilby Clarke

Localidades 
 Gilby (Dacota do Norte)

Outros 
 Gilby (Fórmula 1)

Desambiguação